Melfa – fiume del Lazio
 Melfa – comune della Virginia, negli Stati Uniti d'America
 Piero Melfa – compositore italiano

Pagine correlate 
Melfi (disambigua)